Памятник в честь явления иконы Божией Матери Минской — памятник в исторической части города Минска в Верхнем городе, в начале отреставрированной улице Зыбицкой.

История 
Памятник отражает события 500-летней давности когда минчане 13 августа 1500 года нашли в реке Свислочь икону которая чудом поднялась вверх по течению реки из разорённого татарами Киева. Позднее при попытке захвата татарами и Минска замок, в котором находилась икона, остался не захваченным, что укрепило веру горожан в то что эта икона пришла к ним как спасительная.

Решение о строительстве памятника было принято в 2014 году. Открытие состоялось в июне 2015 года. И было приурочена к мероприятиям связанным с 1000-летием смерти святого равноапостольного князя Владимира.

Описание 
По замыслу архитектора Сергея Багласова и скульпторов Дмитрия Оганова и Игоря Засимовича скульптура состоит из вертикально расположенных речных волн, нарисованных на стеклянной основе, наверху которых находится ладья в виде птицы-предсказательницы на которой и находиться обретённый когда-то минчанами образ богоматери.

Примечания 

Памятники Минска